Арабицата (на босненски: arebica, arabica) или още и Босненската арабица е босненска версия на персийското писмо (въпреки името си, понеже персийското писмо е модифицирана заемка на арабското), т.е. писменост за запис на босненския, т.е. сръбския език.

Арабицата е в употреба през периода от 15 век до 19 век. След като управлението на Босна и Херцеговина е предоставено на Австро-Унгария по силата на решение от Берлинския конгрес, в Босна и Херцеговина се налага за служебно ползване латиницата, която писменост постепенно изтласква арабицата, въпреки че, преди Първата световна война с цел десърбизация на Босна има няколко неуспешни опита за въвеждане на арабицата като трета азбука в Босна – след босанчицата, т.е. кирилицата и латиницата.

Последната книга отпечатана на арабица излиза през 1941 г.

Писмени знаци 

Пример:
مۉلٖىمۉ سه ته‌بٖى بۉژه – Molimo se tebi, Bože (Ти се молиме на тебе, Боже)

Източници 
 Езиците в Босна и Херцеговина

Бошняшки език
Сръбски език
Хърватски език
История на Босна и Херцеговина
Абджади